Международный теннисный турнир в Страсбурге 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является уже 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 17 по 22 мая 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Шарапова выигрывает свой 2й титул в сезоне и 26й за карьеру в туре ассоциации.
 Кристина Барруа уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ализе Корне выигрывает свой 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Ваня Кинг выигрывает свой 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Май 2010 года
2010